A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1975–76-ban 16 csapat küzdött a bajnoki címért. Végül is megszakadt az Újpesti Dózsa 7 bajnokságból álló sorozata. Dalnoki edző győzelemre vezette a Fradi csikócsapatát. Így az FTC után a Videoton lett a második, az Újpest a harmadik.

Kieső nem volt az első osztály 18 résztvevősé válása miatt, feljutott a Dorogi Bányász és a Dunaújvárosi Kohász SE.

1976. január 19-én ünnepelte a Magyar Labdarúgó-szövetség megalakulása 75. évfordulóját, korábbi hírességek meghívásával. A bajnokság legemlékezetesebb meccse az FTC-Újpest volt, ami 3:8-ra végződött és Fazekas 5 gólt rúgott egymaga.

A Labdarúgás című újság sportszerűségi versenyében Kovács József, Rab Tibor, Fazekas László és Bene Ferenc sorrend alakult ki.

Végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Hajdú József (25) – Martos Győző (29), Bálint László (30), Rab Tibor (30), Megyesi István (24) – Ebedli Zoltán (30), Nyilasi Tibor (28), Mucha József (26) – Pusztai László (25), Szabó Ferenc (29), Magyar István (27).
Játszott még: Kelemen Gusztáv (20), Juhász István (18), Branikovits László (8), Takács László (6), Kollár József (5), Viczkó Tamás (5), Vépi Péter (3), Staller János (2), Géczi István (1), Engelbrecht Zoltán (1).
Edző: Dalnoki Jenő

Az ezüstérmes Videoton játékosai
Kovács László (29) – Nagy III János (30), Kovács József (27), Fejes Gábor (29), Czeczeli Károly (23) – Nagy II János (30), Karsai László (28), Csongrádi Ferenc (28) – Májer Lajos (18), Wollek Tibor (24), Szalmásy Tamás (19).
Játszott még: Baranyi Sándor (17), Végh Tibor (16), Tieber László (15), Jankovics Sándor (13), Garamvölgyi Lajos (11), Hartyáni Gábor (11), Bruder Károly (1), Burka Imre (1), Kuti László (1), Szabó István (1).
Edző: Kovács Ferenc

A bronzérmes Újpesti Dózsa játékosai
Rothermel Ádám (24) – Kellner Jenő (25), Dunai III Ede (28), Juhász Péter (18), Tóth József (28) – Zámbó Sándor (19), Tóth András (28) – Nagy László (29), Fazekas László (21), Törőcsik András (17), Fekete László (21).
Játszott még: Bene Ferenc (18), Dunai II Antal (18), Kolár Endre (16), Sarlós András (15), Harsányi László (13), Horváth József (6), Szigethi Károly (6), Bíró Antal (5), Borbély Lajos (2), Hegyi Gyula (1), Horváth II József (1), Kovács László (1).
Edző: Várhidi Pál

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 74. szezon - 1975–76

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok